Васи́лий Андре́евич Шелгуно́в (, Славковичи — ) — российский и советский политический деятель, участник рабочего и революционного движений.

С 1876 года — рабочий на заводе в Санкт-Петербурге, слесарь Обуховского завода, В 1894—1895 годах в его комнате, располагавшейся по Ново-Александровской улице дом 23 (Александровское), проходили нелегальные собрания социал-демократического кружка, которые проводил Владимир Ленин. Член РСДРП с 1898 года. Участник первой русской и Октябрьской революции. Член Президиума Всесоюзного общества старых большевиков. С 1924 года персональный пенсионер.

Умер 2 апреля 1939 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Память 

Его именем названа улица в Санкт-Петербурге. У музея «Невская застава» установлен бюст.

Литература 
 
 Шелгунов Василий Андреевич // Москва: Энциклопедия / Глав. ред. А. Л. Нарочницкий. — М.: Советская энциклопедия, 1980. — 688 с., ил. — 200 000 экз.
 Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд. (см. Справочный том, Ч. 2, С. 485);
 Розанов М., В. А. Шелгунов, Л., 1966;
 Фоменко Л., Один из семи, М., 1968;
 Федоров А. В., В. А. Шелгунов, «Вопросы истории КПСС», 1967, № 8.

Революционеры России
Члены РСДРП
Большевики
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Персоналии:Обуховский завод